Dybów kan referere til flere steder:
 Dybów (Województwo łódzkie) – I det centrale Polen
 Dybów (Województwo lubuskie) – I det vestlige Polen
 Dybów (Województwo mazowieckie) – I det østlige-centrale Polen